G26, G 26 oder G-26 steht für:
 BMW G26, ein Pkw von BMW
 Glock 26, österreichische Pistole von Glock (Waffenhersteller)
 HMS Success (G26), siehe Stord (Schiff)
 Ginetta G26, britischer Sportwagen
 Fushan Observatory, Mt Shaohua (G26; Sternwartencode), siehe Liste der Sternwarten-Codes #G00–G99
 G 26, arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung für „Atemschutz“ siehe Berufsgenossenschaftliche Vorsorgeuntersuchung G26
 Hieroglyphe G26, mittelägyptische Hieroglyphe, siehe Gardiner-Liste #G – Vögel

 Gribowski G-26, sowjetisches Flugzeug des Konstrukteurs Gribowski

Abkürzung